Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Raffaella Reggi che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 1-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)
 Larisa Neiland /  Andrea Strnadová (semifinali)

 Rosalyn Fairbank /  Raffaella Reggi (campionesse)
 Jo-Anne Faull /  Julie Richardson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1992